В честь Лазаря Моисеевича Кагановича, как и в честь многих других советских деятелей эпохи культа личности, было названо множество объектов.

Географические названия, населённые пункты 
 Город Каганович (1938—1957) в Московской области РСФСР, переименован в Новокаширск
 Кагановичабад в Таджикской ССР, переименован в Колхозабад
 Кагановическ Туркменская ССР, переименован в Комсомольск
 имени Л. М. Кагановича (Луганская область), возвращено название Попасная
 имени Кагановича, село, ныне город Аркалык
 имени Кагановича (Тульская область), посёлок Товарковский
 имени Кагановича (Забайкальский край), железнодорожная станция Пашенная — переименована в 1957 году в Чернышевск-Забайкальский
 Кагановичи Первые (Киевская область), переименовано в Полесское
 Каганович (Днепропетровская область), переименовано в Горняцкое
 Кагановичи (Херсонская область), переименовано в Зоревка. 
 Каганович (Воронежская область), переименовано в Подлесный
 Каганович (Азербайджанская ССР), переименовано в Серебровский, теперь Карачухур
 Каганович (ранее Ново-Троицкое, Киргизская ССР), переименовано в Сокулук
 Каганович (Амурская область), село, возвращено название Екатеринославка
 Кагановичский район Азово-Черноморского края (с 1937 Краснодарский край) — в 1957 переименован в Калининский район
 Кагановичский район Амурской области — в 1957 переименован в Октябрьский район
 Кагановичский район Сталинградского края (с 1936 Сталинградской области) — в 1957 переименован в Суровикинский район
 Кагановичский район Омской области (1937—1953)
 Кагановичский район Павлодарской области Казахской ССР (1938—1957), переименован в Ермаковский
 Кагановичский район Сталинабадской (в 1944—1947 Курган-Тюбинской) области Таджикской ССР — в 1957 переименован в Колхозабадский район
 Кагановичский район Ферганской области Узбекской ССР — в 1957 переименован в Узбекистанский район
 Кагановичский район Фрунзенской области Киргизской ССР — в 1957 переименован в Сокулукский район
 Кагановичский район Чарджоуской области Туркменской ССР — в 1956 упразднён
 Имени Кагановича — колхоз в с. Богушовка
 Имени Кагановича — колхоз в с. Капрешты
 Имени Кагановича — колхоз в м. Златополь (Новомиргород) Кировоградской области, Украина
 Имени Кагановича — колхоз в с. Поляны Рязанского района Рязанской области.
 Имени Кагановича — колхоз в г. Дербент Дагестанской АССР
 рабочий посёлок «Каганович» при руднике им. Кагановича Богородицкого района Московской области
 район имени т. Кагановича (б. Кудашский район) УзССР

Объекты городской топонимики 
 Кагановичский район Алма-Аты — в 1957 переименован в Октябрьский район (с 1995 года — Турксибский район)
 Кагановичский район Баку (до 1957)
 Кагановичский район Воронежа — упразднён в 1957
 Кагановичский район Краснодара — в 1957 переименован в Ленинский район
 Кагановичский район Красноярска (с 1938 года) — в 1957 переименован в Октябрьский район
 Кагановичский район Макеевки, переименован в Червоногвардейский
 Кагановичский район Минска (до 1957), переименован в Октябрьский район
 Кагановичский район Новосибирска — в 1957 переименован в Железнодорожный район
 Кагановичский район Перми, переименован в Дзержинский
 Кагановичский район Ставрополя — упразднён в 1956
 Кагановичский район Свердловска — в 1957 переименован в Железнодорожный район
 Кагановичский район Харькова (до 1957), переименован в Киевский
 Кагановичский район Чкалова — упразднён в 1956
 Кагановичский район Ярославля (с 1938 года) — упразднён в 1953
 1-я улица Кагановича (1936—1957) в Липецке, переименована в улицу Чапаева
 2-я улица Кагановича (до 1957) в Липецке, переименована в Кольцевую улицу
 3-я улица Кагановича (до 1957) в Липецке, переименована в улицу Тимура Фрунзе
 улица Кагановича в Ртищево (до 1957), переименована в улицу 40 лет Октября
 улица Кагановича в Броварах (до 1957), переименована в Вокзальную улицу
 улица Кагановича в Тюмени (до 1957), переименована в улицу Карла Маркса
 «Имени Кагановича» — станция Московского метрополитена им. В. И. Ленина (1955—1957), переименована в «Проспект Маркса»
 Центральный парк культуры и отдыха имени Кагановича в Воронеже, переименован в Центральный парк культуры и отдыха имени А. М. Горького, а позже в Воронежский центральный парк
 Площадь Кагановича — площадь в селе Роговатое Белгородской области (сохранила название по сей день)

Предприятия, учреждения 
 Железная дорога им. Л. М. Кагановича (до 1936 Пермская)
 Литейно-механический завод имени Л. М. Кагановича в Люблино
 Витебская льнопрядильная фабрика им. Л. М. Кагановича (бывшая «Двина»)
 Мелитопольская детская железная дорога имени Лазаря Кагановича в Мелитополе
 Московский метрополитен имени Л. М. Кагановича (1935—1955), переименован в «имени В. И. Ленина»
 Харьковский юридический институт имени Кагановича в Харькове
 Кожевенный институт имени Л. М. Кагановича (Москва)
 Промышленная академия им. Л. М Кагановича
 1-й подшипниковый завод им. Л. М. Кагановича
 Минская обувная фабрика им. Л. М. Кагановича
 Рудник им. Кагановича Богородицкого района Московской области
 нефтерудник Шор-Су имени Кагановича

Прочие объекты 
 Крейсер «Каганович» (с 1957 «Петропавловск»)
 Ледокол «Лазарь Каганович» (с 1957 «Адмирал Лазарев»)
 Троллейбус ЛК-1
 Паровоз ЛК

Примечания 

 
Каганович
Каганович